Okręty US Navy o nazwie USS "Lansdale":

 Pierwszy "Lansdale" (DD-101) był niszczycielem typu Wickes, który był w służbie w latach 1919-1931.
 Drugi "Lansdale" (DD-426) był niszczycielem typu Benson, który był w służbie w latach 1940-1944. Zatopiony przez niemieckie bombowce nurkujące.
 Trzeci "Lansdale" (DD-766) był niszczycielem typu Gearing, który nie wszedł do aktywnej służby, choć został zwodowany w 1946. Jego dziób został przekazany "Floyd B. Parks" (DD-884). Złomowany w 1958.

Lansdale